Le nœud d'amarrage à demi-clés ou le tour mort et deux demi-clés sert à amarrer un bateau à une barre transversale, comme un barreau d'échelle par exemple. Simple à réaliser, il ne risque presque pas de s'ouvrir mais peut se souquer si le bateau tire longuement sur ses amarres.

Historique 
Autrefois (1826), il s'appelait nœud de bouline.

Nouage

Notes et références 

Amarrage a demi-cles
Nœud marin
Matelotage
Vocabulaire maritime